Лајл има више значења:
 Лајл (Вашингтон)
 Лајл (Њујорк)
 Лајл (Илиноис)
 Лајл (Минесота)